О́ссес () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Оссес, Энрике (род. 1974) — чилийский футбольный арбитр.
 Мадруга-Оссес, Иванна (род. 1961) — аргентинская теннисистка и теннисный тренер.

См. также 
 Осес